Ι — letra grega
Iota (Luisiana) — cidade dos EUA
Iota Carinae — estrela

Desambiguações de topônimos